Мэйсон, Стив:
 Мэйсон, Стив (музыкант) (род. 1971) — шотландский музыкант, певец и гитарист.
 Мэйсон, Стив (канадский хоккеист) (род. 1988) — канадский хоккеист, вратарь.
 Мэйсон, Стив (нидерландский хоккеист) (род. 1988) — нидерландский хоккеист, нападающий.